Aleksandre Met'reveli – ex tennista sovietico
 Nik'a Met'reveli – cestista georgiano
 Slava Met'reveli – calciatore e allenatore di calcio sovietico